Țipova se poate referi la următoarele:

Țipova, Rezina, sat din cadrul comunei Lalova, raionul Rezina, R. Moldova.
Mănăstirea Țipova
Rezervația peisagistică Țipova, arie protejată în preajma localității omonime.